Heidenau může znamenat:

 Heidenau (nádraží) – železniční stanice v Heidenau,
 Heidenau (Sasko) – město v německé spolkové zemi Sasko.